L'édition masculine 2004 du tournoi de tennis du Canada se déroule du  au  à Toronto sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Mahesh Bhupathi et Leander Paes celle en double.

Lauréats 
Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale Andy Roddick. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Suisse. Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, Mahesh Bhupathi et Leander Paes remportent leur  ensemble en battant en finale Jonas Björkman et Max Mirnyi. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2004) (tournoi féminin à Montréal)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2004
Tennis masculin en 2004
Sport au Canada en 2004
Tennis en juillet 2004
Tennis en août 2004